Campionat Mundial de Ral·lis 2005 va començar el 21 de gener amb la 73a edició del Ral·li Monte-Carlo i va finalitzar amb l'Austràlia el 20 de novembre.
El pilot Sébastien Loeb va guanyar el seu segon campionat, destacant les seves sis victòries consecutives des del Ral·li de Nova Zelanda i el d'Argentina.

Referències 

2005
Competicions esportives del 2005